Rublëv o Rublev è un cognome russo.
 Andrej Rublëv – tennista russo 
 Andrej Rublëv – pittore russo
 Andrej Rublëv – film di Andrej Tarkovskij
Cratere Rublev – cratere di Mercurio